Allgemeine Zeitschrift  ist Titelbestandteil:
 Allgemeine Zeitschrift für Geschichte
 Allgemeine Zeitschrift für Philosophie
 Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie
Siehe auch:
 Allgemeine Zeitung (Begriffsklärung)